Pedro Rivas puede referirse a:

Personas 
 Pedro Rivas, futbolista venezolano;
 Pedro Rivas Ruiz (1896-1977), arquitecto español;